Brach steht allgemein für:
 brach liegend, ein ungenutztes Grundstück, siehe Brache

Brach ist der Name einer französischen Gemeinde:
 Brach im Département Gironde

Brach ist Name und Namensbestandteil geographischer Objekte:
 Hohenbrach, Weiler im Gemeindeteil Grab, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hohe Brach oder Hoher Brach (586,9 m), Berg im Mainhardter Wald bei Hohenbrach, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hoher Brach (422 m), Berg im Steigerwald über Rosenbirkach, Markt Burghaslach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Brach ist ein Familienname:
 Gérard Brach (1927–2006), französischer Drehbuchautor und Regisseur
 Gisela Brach (1926–2017), deutsche Schriftstellerin und Bibliothekarin
 Jolanta Brach-Czaina (??), polnische Philosophin
 Martha Brach (1899–1990), deutsche Politikerin
 Nicolino van der Brach da Messina (1668–nach 1724), Nicola van Houbraken, italienischer Maler
 Paul Brach (1924–2007), US-amerikanischer Maler
 Pierre de Brach (1547–1605), französischer Advokat und Dichter

Siehe auch:
 Reiner Brach (Unternehmen)